Supercoppa italiana (pallamano maschile)
 Supercoppa italiana (pallamano femminile)